Філе́ () — найкраща, найніжніша і відповідно найдорожча частину м'яса домашніх тварин, птиці, дичини та риби.